Steve Rendall é um analista sênior da organização Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) e também co-apresentador do programa de rádio da FAIR CounterSpin, que é ouvido em mais de 125 estações não-comerciais em todo os EUA e Canadá.

Ligações externas
 
 Página oficial da FAIR

Jornalistas dos Estados Unidos